Tajch nebo tajch (< ) může znamenat:
 tajch (vodní nádrž) (pl.tajchy) — obecný název pro hornickou vodní nádrž () v banskoštiavnickém rudném revíru
 Horní Hodrušský tajch (< )

 Tajch (rybník) — rybník v obci Šindelová v okrese Sokolov
 Tajch (Nová Baňa) — hornická vodní nádrž v Nové Bani

Související články 
 Teich , Teichmann
 rybník
 jezero (-a)